Bairagi, auch Vairagi ist ein indisches Wort. Es bezeichnet:
 ein Raga, siehe Bairagi (Musik)
 eine Brahmanenkaste des Vishnuismus, siehe Bairagi (Kaste)
 Kampfmönche bestimmter Mathas (Klöster/Schulen), siehe Bairagi (Mönch)
 eine Waffe für diese Kampfmönche oder Fakire, siehe Bairagi (Waffe)